Golden Sun (computerspelserie), een serie van fantasy- en rollenspellen
 Golden Sun (spel), het eerste deel van deze serie
 Golden Sun: The Lost Age, het tweede deel van deze serie
 Golden Sun: Dark Dawn, het derde deel van deze serie